Николаевская — название городских площадей.

Россия 
 Николаевская — площадь в Казани.
 Николаевская — название площади Ермака в Новочеркасске.
 Николаевская — название площади Ленина в Хабаровске в 1892—1917 годах.
 Николаевская — площадь в Уфе.

Украина 
 Николаевская — название площади Конституции в Харькове.

См. также